Le Coin des dégourdis est une série de jeux dessinée créée en 1952 dans le journal Spirou  par Eddy Paape. En 1960, Charles Jadoul, sous le pseudonyme de Cary Page, collabore à la série. Eddy Paape cède le dessin en 1963 à Duncan, puis Jean-Luc et Anjo. Il s'agit de jeux instructifs animés par deux scouts, Geai et Mowgli. La série est publiée pour la dernière fois en 1965 dans le .

Source 
Le coin des dégourdis sur le site BDoubliees.com

Rubrique du journal Spirou